B 152 steht für:
 B 152, Flugzeug, siehe 152 (Flugzeug)
 B 152, österreichische Landesstraße, siehe Seeleiten Straße

Abkürzung